Der Name Mauensee steht für:
 Mauensee (Gewässer), ein See im Kanton Luzern in der Schweiz
 Mauensee LU, eine Gemeinde im Wahlkreis Sursee des Kantons Luzern
 Schloss Mauensee, ein Schloss auf einer kleinen Insel im südlichen Teil des Mauensees, Kanton Luzern